Call My Name – album di Etta James del 1967
 Call My Name – singolo degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1991
 Call My Name – singolo dei the brilliant green del 1999
 Call My Name – singolo di Prince del 2004
 Call My Name – singolo di Charlotte Church del 2005
 Call My Name – singolo di Sultan & Ned Shepard featuring Nadia Ali del 2011
 Call My Name – singolo di Cheryl Cole del 2012
 Call My Name – extended play dei Got7 del 2019